2 złote polskie – moneta dwuzłotowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, wprowadzona ukazem cara Aleksandra I z 1 grudnia 1815 roku
 2 złote polskie – moneta dwuzłotowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, wprowadzona jako następczyni dwuzłotówki bitej w latach 1816–1820, po dołożeniu otoku na awersie i rewersie i wprowadzeniu pionowo ząbkowanego rantu
 2 złote polskie – moneta dwuzłotowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, wprowadzona jako następczyni dwuzłotówki bitej w latach 1819–1825, po śmierci cara Aleksandra I, za panowania Mikołaja I
 2 złote polskie 1831 – moneta dwuzłotowa bita na polecenie Rządu Tymczasowego w okresie powstania listopadowego

Zobacz też 

 2 złote
 30 kopiejek – 2 złote